Гогаз () — село в Ахтынском районе Дагестана. Административно входит в Хрюгский сельсовет. Один из двух анклавов Ахтынского района на территории Магарамкентского района.

География 
Гогаз является предгорным селом и расположен на юге Дагестана, в пяти километрах западнее федеральной автомагистрали М-29 Кавказ близ села Новый Усур. Со всех сторон Новый Гогаз окружён территорией Магарамкентского района.

История 
Село Гогаз образовалось в конце 1970-х годов, в связи с переселением на равнину жителей высокогорного села Гогаз на кутан Чархи-Кам по которому первое время и село носило такое же название, находящегося в горах Ахтынском района. Большая часть гогазцев переселилась в города Махачкала, Дербент, и т. д. Также они живут в большинстве селений Хачмазского района и в городе Баку Азербайджана.

Указом ПВС РСФСР от 04.04.1988 г. утверждено наименование населённого пункта, возникшего на территории Хрюгского сельсовета Ахтынского района, селение Гогаз.

Население 

Население села Новый Гогаз исторически делится на родовые патронимы — тухумы.
 Псияр (самоназвание Ялаватар) — первый тухум, основавший село, жили на холме в центре Гогаза. Отличались особой физической силой, безрассудной смелостью и крайней вспыльчивостью. Имеют нордическую антропологию.
 Татлар — тухум, имеющий татские корни.
В 1886 году в высокогорном Гогазе проживало 533 человека.

Экономика и инфраструктура 
Жители села заняты сельскохозяйственной деятельностью. В селе имеется общеобразовательная школа.

Примечания 

Населённые пункты Ахтынского района